Али Сабье́:

Топонимы 
 Али Сабье — регион Джибути
 Али-Сабье — административный центр региона Али Сабье